Prosthogonimidae är en familj av plattmaskar. Prosthogonimidae ingår i ordningen Plagiorchiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Prosthogonimidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Prosthogonimidae